Weingartengraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Weingartengraben (Fichtenbach), linker Oberlaufs des Fichtenbachs (zum Obermain) bis in Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern
 Weingartengraben (Urschlauer Achen), rechter Zufluss der Urschlauer Achen (zur Weißen Traun) bei Brandstätt, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern

Ort:
 Weingartengraben (Gemeinde Kukmirn), Ort in der zentralen Ortschaft der Gemeinde Kukmirn, Bezirk Güssing, Burgenland

Siehe auch:
 Weingartenbach